Le tournoi de New York est un tournoi de tennis. L'édition féminine 1966 se dispute à Locust Valley du 8 au .

Billie Jean King remporte le simple dames. En finale, elle bat Karen Krantzcke.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Mary-Ann Eisel et Billie Jean King.

Résultats en simple

Parcours 
27 joueuses sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis de Locust Valley

Navigation 

dames 1966
Locust Valley
Tennis aux États-Unis en 1966
Août 1966